Newton, employé seul, fait le plus souvent référence :
 (nom propre) au mathématicien anglais Isaac Newton (1643-1727) ; 
 (nom commun) au newton, l'unité de force du Système international.

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 (8000) Isaac Newton est un astéroïde de la ceinture principale.
 Newton est un cratère d'impact sur Mars.
 L'échelle Newton est une échelle de mesure de la température, développée par Isaac Newton.
 Le prix Newton Lacy Pierce en astronomie est une récompense remise chaque année par l'American Astronomical Society à un astronome de moins de 36 ans pour ses recherches en observation astronomique.
 Un télescope de Newton (ou simplement Newton) est un dispositif optique composé de 2 miroirs (l'objectif est un réflecteur) ; il a été inventé par Isaac Newton.
 Le télescope Isaac-Newton est un télescope de type Cassegrain en fonction à l'observatoire du Roque de los Muchachos (La Palma, îles Canaries).
 XMM-Newton est un satellite artificiel d'observation des rayons X.

Biologie 
Plusieurs espèces ont été nommées en hommage à Edward Newton :
 le Hamster de Newton (Mesocricetus newtoni), une espèce de hamsters de la famille des Cricetidae ;
 le Faucon de Newton (Falco newtoni), une espèce de rapaces diurnes appartenant à la famille des Falconidae ;
 le Jardinier de Newton (Prionodura newtoniana), une espèce d'oiseaux jardiniers originaire d'Australie ;
 la Perruche de Newton (Psittacula exsul), une espèce d'oiseaux de la famille des Psittacidae, découverte par Edward Newton ;
 la Rousserolle de Newton (Acrocephalus newtoni,) une espèce d'oiseaux de la famille des Acrocephalidae, endémique de Madagascar.

Mathématiques 
 L'algorithme de Gauss-Newton est une méthode de résolution des problèmes de moindres carrés non linéaires.
 L'algorithme de Josephy-Newton est une méthode de linéarisation pour résoudre une inclusion fonctionnelle.
 L'algorithme de Newton-min est un algorithme de résolution de problèmes de complémentarité linéaire.
 La droite de Newton est une droite reliant trois points particuliers liés à un quadrilatère plan qui n'est pas un parallélogramme.
 Les équations différentielles de Newton sont des équations différentielles de la forme .
 Les formules de Newton-Cotes concernent le calcul numérique d'une intégrale sur un intervalle réel.
 La formule du multinôme de Newton est une relation donnant le développement d'une puissance entière d'une somme d'un nombre fini de termes sous la forme d'une somme de produits de puissances de ces termes affectés des coefficients adéquats.
 La formule du trinôme de Newton est une relation donnant le développement en monômes d'une puissance d'une somme de trois termes.
 La fractale de Newton est un ensemble frontière défini dans le plan complexe, caractérisé par l'application de la méthode de Newton à un polynôme.
 Les identités de Newton (ou formules de Newton-Girard) sont des relations entre les polynômes symétriques élémentaires et les sommes de Newton.
 La méthode de Newton est un algorithme utilisé pour calculer numériquement un zéro d'une fonction.
 La méthode de quasi-Newton est une méthode de résolution numérique des systèmes d'équations non linéaires.
 Le polygone de Newton est un polygone du plan euclidien que l'on peut associer à un polynôme, lorsque les coefficients de ce dernier sont éléments d'un corps valué.
 Les polynômes de Newton sont des produits de monômes  : .
 Une somme de Newton est une somme de puissances de l'indéterminée.
 La spirale logarithmique de Newton est une spirale logarithmique qu'Isaac Newton a utilisée pour résoudre un problème de dynamique.
 Le théorème d'interpolation de Newton permet d'obtenir le polynôme de Lagrange comme une combinaison linéaire de polynômes de la « base newtonienne ».
 Le théorème de Newton-Hamilton est un théorème de dynamique des champs à force centrale.
 Le trident de Newton est une courbe plane étudiée par Isaac Newton.

Physique 
 Le newton, de symbole N, est l'unité de force du Système international.
 Les anneaux de Newton sont un phénomène optique ondulatoire (interférences).
 La constante de Newton, ou constante gravitationnelle, est la constante de proportionnalité de la loi universelle de la gravitation.
 Le disque de Newton est un phénomène optique concernant les couleurs.
 L'échelle des teintes de Newton est une échelle de mesure de la biréfringence et de l'épaisseur d'un matériau.
 L'expression « loi de Newton » peut signifier, selon le contexte :
 les lois du mouvement de Newton, qui constituent le fondement de la mécanique classique :
 la première loi de Newton, ou principe d'inertie,
 la seconde loi de Newton, ou principe fondamental de la dynamique ;
 la loi de refroidissement de Newton, qui stipule que le taux de perte de chaleur d'un corps est proportionnel à la différence de température entre le corps et le milieu environnant ;
 la loi universelle de la gravitation, qui caractérise l'attraction mutuelle de deux corps massifs.
 La mécanique de Newton est une branche de la physique. Depuis les travaux d'Albert Einstein elle est souvent qualifiée de « mécanique classique ».
 Le nombre de Newton est un nombre sans dimension utilisé en mécanique des fluides et en génie des procédés pour caractériser le mélange d'un fluide.
 L'opérateur de position de Newton-Wigner est un opérateur de position introduit par Théodore Dudell Newton et Eugene Wigner pour décrire la position de particules massives relativistes de spin arbitraire.
 Le pendule de Newton est un  composé de cinq billes et permettant d'illustrer la conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie.
 Le seau de Newton est une expérience consistant à faire tourner un seau autour de son axe (pour observer la surface de l'eau).
 Le premier et le second théorèmes de Newton concernent le champ gravitationnel créé à l'intérieur d'une sphère par des masses extérieures, et à l'extérieur par des masses intérieures.
 La théorie de Newton est la loi universelle de la gravitation, découverte par Isaac Newton.
 Un tube de Newton est un récipient cylindrique à la paroi transparente, dans lequel on fait le vide afin de minimiser le frottement de l'air.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Le Gang des Newton (Les Frères Newton au Québec, titre original ) est un film américain réalisé par Richard Linklater, sorti en 1998.
 La Pomme de Newton est un téléfilm français de Laurent Firode, diffusé en 2005.

Établissements et entreprises 
 Newton 21 est un groupe de sociétés de services spécialisée en marketing et communication, dont la société mère se situe à Bruxelles.
 L'Institut Isaac Newton est un institut de recherche international en mathématiques et en physique théorique, situé à Cambridge, au Royaume-Uni.

Musique 
 Newton est un groupe musical espagnol, spécialisé dans les musiques électroniques.

Produits 
 Apple Newton est un ancien assistant personnel (PDA).
 Newton Game Dynamics est un moteur physique de jeux informatiques.
 Newton OS est le système d'exploitation équipant les assistants personnels de la gamme Apple Newton.

Religion 
 L'éparchie de Newton des Melkites est une juridiction de l'Église grecque-catholique melkite aux États-Unis, érigée dans sa forme actuelle en 1976.

Arts graphiques  
 Newton, monotype de William Blake, achevé en 1795.

Anthroponyme

Prénom 
Newton est un prénom, notamment porté par :
 Frederick Newton Gisborne (1824-1892), un ingénieur britannique, pionnier de la construction de systèmes télégraphiques sous-marins au Canada ;
 James Newton Howard (1951-), un musicien et compositeur américain ;
 Murray Newton Rothbard (1926-1995), un économiste et philosophe politique américain, théoricien de l'école autrichienne d'économie, du libertarianisme et de l'anarcho-capitalisme ;
 Newton Aduaka (1966-), un réalisateur nigérian ;
 Newton Barry, un journaliste burkinabé et le rédacteur en chef du journal l'Événement ;
 Newton Bishop Drury (1889-1978), le quatrième directeur du National Park Service ;
 Newton Edmunds (1819-1908), un homme politique américain,  du Territoire du Dakota.
 Newton Knight (1837-1922), un fermier, soldat et homme politique américain ;
 Newton Martin Curtis (1835-1910), un officier de l'Union pendant la guerre de Sécession et membre de la chambre des représentants des États-Unis de New York ;
 Newton Mendonça (1927-1960), un pianiste et compositeur brésilien ;
 Newton Ramsay Colter (1844-1917), un médecin et homme politique du Nouveau-Brunswick (Canada) ;
 Newton Thomas Sigel (1955-), un directeur de la photographie, réalisateur et scénariste américain ;
 Olivia Newton Bundy (1968-), un musicien américain, ancien bassiste du groupe Marilyn Manson en 1989 ;
 Robert Newton Adams (1835-1914), est un brigadier-général de l'Union, médecin et politicien ;
 Robert Newton Hall (1836-1907), un avocat, doyen et homme politique fédéral du Québec ;
 Theodore Newton Vail (1848-1920), le fondateur et premier président de la compagnie de téléphonie American Telephone and Telegraph.

C'est le pseudonyme utilisé par :
 Newton (1976-), Newton Santos de Oliveira, footballeur brésilo-libanais.

Patronyme

A 
 Alfred Newton (1829-1907), zoologiste britannique ;
 Alfred Newton (1914-1978), agent secret britannique, frère de Henry Newton ;

C 
 Cam Newton (1989-), joueur américain de football américain ;
 Charles Thomas Newton (1816-1894), archéologue britannique ;
 Chester Newton (1903-1966), lutteur américain ; 
 Christopher Newton (1936-2021), metteur en scène canadien ;
 Clarence Newton (1899-1979), boxeur canadien ;

E 
 Edward Newton (1832-1897), administrateur colonial britannique et ornithologue, frère d'Alfred Newton ;
 Edwin Tully Newton (1840-1930), paléontologue anglais.
 Eunice Newton Foote (1819-1888), scientifique et inventrice américaine, également militante pour les droits des femmes ;

F 
 Flo Newton (18?-19?), danseuse de comédie musicale américaine ;
  (1864-1909), naturaliste et explorateur portugais ;
 Francis Newton (1874-1946), golfeur américain ;

G 
 Greg Newton (1974-), joueur canadien de basket-ball ;

H 
 Harvey Newton-Haydon (1988-), mannequin britannique ;
 Helmut Newton (1920-2004), photographe de mode ;
 Henry Newton (1903-1979), agent secret britannique, frère d'Alfred Newton ;
  (1823-1895), inventeur américain ;
 Hubert Anson Newton (1830-1896), mathématicien américain ;
 Huey P. Newton (1942-1989), fondateur du parti des Black Panthers ;

I 
 Isaac Newton (1643-1727), philosophe, mathématicien, physicien et astronome anglais ;
 Isaac Newton (1840-1906), bryologiste et botaniste anglais ;

J 
 James Newton (1953-), flûtiste, compositeur et chef d'orchestre de jazz américain ;
 
 Juice Newton (1952-), chanteuse américaine de pop et de country ;
 June Newton (1923-2021), modèle, actrice de théâtre et photographe portraitiste australienne ;

K 
 Keith Newton (1941-1998), footballeur anglais ;
 Keith Newton (1952-), prélat anglais ;

M 
 Maisie Summers-Newton (2002-), nageuse handisport britannique ;
 Margaret Newton (1887-1971), phytopathologiste et mycologue canadienne ;
 Mike Newton (1960-), homme d'affaires et pilote automobile anglais ;

O 
 Olivia Newton-John (1948-2022), chanteuse et actrice britannique ;

R 
  (1854-1926), paléontologue, malacologiste et conchyliologiste britannique ;
 Robert Newton (1905-1956), acteur britannique ;
 Robert Russell Newton (1918-1991), historien de l'astronomie américain ;
 Roger Gerhard Newton (1924-2018), un physicien américain d'origine allemande ;

S 
 Sarah Newton (1961-), femme politique britannique ;

T 
 Thandie Newton (1972-), actrice anglaise ;
 Theodore Newton (1904-1963), acteur américain ;
  (15?-1607), médecin et poète anglais ;
  ;

W 
 Wayne Newton ou Carson Wayne Newton (1942-), chanteur américain ;
 Wilfrid Douglas Newton (1884-1951), éditeur, critique littéraire, essayiste et romancier britannique.

Toponyme

Australie 
 , une banlieue d'Adélaïde.

Brésil 
 Governador Newton Bello, une municipalité du Maranhão.

Canada 
 Sainte-Justine-de-Newton (autrefois Newton), une municipalité du Québec (région administrative de la Montérégie).

États-Unis 
 Newton, une ville du comté de Dale dans l'État d'Alabama ;
 Newton, siège du comté de Catawba, en Caroline du Nord ;
 Newton, une ville de Géorgie ;
 Newton, siège du comté de Jasper, dans l'Illinois ;
 Newton, siège du comté de Jasper, dans l'Iowa ;
 Newton, une ville du Kansas ;
 Newton, une ville du Massachusetts, en banlieue de Boston ;
 Newton, une ville du Mississippi ;
 Newton, une localité du comté de Rockingham dans le New Hampshire ;
 Newton, siège du comté de Sussex, dans le New Jersey ;
 Newton, une ville du Texas ;
 Newton, une municipalité de l'Utah ;
  ;
 Newton Falls (Ohio) ;
 Newton Grove (Caroline du nord) ;
 .

France 
 la place Newton, une voie du centre-ville de Nantes ;
 la rue Newton, une voie du  de Paris.

Nouvelle-Zélande 
 Newton, un faubourg d'Auckland ;
 la rivière Newton, une rivière de la région de Fiordland.

Royaume-Uni

Angleterre 
 Newton, dans le South Cambridgeshire ;
 Newton, dans le Warwickshire ;
 Newton Abbot, dans le Devon ;
 Newton Abbot, circonscription électorale à Newton Abbot ;
 Newton Aycliffe, dans le comté de Durham ;
 Newton Blossomville, dans le Buckinghamshire ;
 Newton-in-the-Isle, dans le Cambridgeshire ;
 Newton-le-Willows, dans le Merseyside ;
 Newton Longville, dans le Buckinghamshire ;
 Newton Regis, dans le Warwickshire ;
 , dans le Somerset ;
 Newton Park, maison de campagne à Newton St Loe ;
 Newton, paroisse civile située dans le Suffolk.

Écosse 
 , dans le South Lanarkshire ;
 la  ;

Russie 
 l'île Newton (), une petite île de la terre François-Joseph.

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais